Tongo steht für:

 Tongo (Äthiopien), eine Stadt in der äthiopischen Verwaltungsregion Benishangul-Gumuz
 Tongo (Ghana), eine Stadt in der ghanaischen Upper East Region
 sowie die dortigen Tongo Hills
 Tongo (Sierra Leone), eine Stadt in der sierra-leonischen Provinz Eastern Province 
 sowie den dortigen Flugplatz Tongo
 Tongo (Albanien), eine Insel des Ionischen Meers im Süden Albaniens
 Tongo (Sänger) (1957–2023), Künstlername des peruanischen Sängers Abelardo Gutiérrez Alanya
 ein fiktives Kartenspiel in Star Trek

Siehe auch
 Tongo-Tongo, ein Ortsteil der Gemeinde Tondikiwindi in Niger
 Del Tongo, ein italienisches Radsportteam